Ransome-Kuti ist der Familienname folgender Personen:

 Bekololari Ransome-Kuti, nigerianischer Politiker
 Funmilayo Ransome-Kuti, nigerianische Frauenrechtlerin